Ново-Георгиевское — название населённых пунктов в России:

 Ново-Георгиевское — село в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Ново-Георгиевское — село в Моздокском районе Северной Осетии.
 Ново-Георгиевское — село в Хасавюртовском округе Терской области, разорено в 1919 г.
 Ново-Георгиевское — одно из прежних названий села Труновское в Труновском районе Ставропольского края.
 Ново-Георгиевское — название до 1938 года города Новогеоргиевск Харьковской, затем Полтавской области.

См. также